2 miejscowości w Polsce:
 Mianowice – wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Damnica
 Mianowice – osada w woj. wielkopolskim, w pow. kępińskim, w gminie Kępno

1 miejscowość na Ukrainie:
 Mianowice – wieś w rejonie sokalskim obwodu lwowskiego